Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1992/1993.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 10e plaats met 31 punten. RSC Anderlecht werd kampioen met 58 punten.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/16e finale na verlengingen uitgeschakeld door Verbroedering Geel.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 1992-93

Beker van België 1992-93

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1992/93